Price se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Andrew H. Price
 Claire E. Price
 David S. Price
 Douglas William Price
 Emmett William Price
 Luke C. Price
 Llewelyn Ivor Price
 Michael Greene Price
 Robert A. Price
 Robert M. Price
 Roger D. Price
 William Robert Price